Pierrefonds může být:

 Pierrefonds (Oise) – francouzská obec v departementu Oise
 Zámek Pierrefonds – zámek v departementu Oise
 Pierrefonds (Montréal) – bývalé město v oblasti Montréalu
 Pierrefonds (Réunion) – část města Saint-Pierre na ostrově Réunion
 Letiště Pierrefonds – letiště na ostrově Réunion
 Pierrefonds-Dollard – část města Québec
 Pierrefonds-Roxboro – arrondissement města Montréal
 Pierrefonds-Senneville – bývalý arrondissement města Montréal (2002–2005)